Матисс Винсент Тайбулл (; род. 4 марта 1997 года, Скотсдейл, штат Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». Был выбран на драфте НБА 2019 года под двадцатым номером командой «Бостон Селтикс», но затем был продан в «Филадельфия Севенти Сиксерс». В феврале 2023 был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Играет на позиции атакующего защитника.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Ссылки 

 Студенческая карьера в NCAA на сайте gohuskies.com

Баскетболисты США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»